Desarzens ist der Familienname folgender Personen:

 Corinne Desarzens (* 1952), französisch-schweizerische Schriftstellerin
 Victor Desarzens (1908–1986), Schweizer Geiger und Dirigent